Дувал:

 Дувал — глинобитный забор или стена в Средней Азии
 Дувал — округ штата Флорида Соединённых Штатов Америки.